Grand Prix Niemieckiej Republiki Demokratycznej 1965 – trzecia eliminacja mistrzostw Wschodnioniemieckiej Formuły 3 w sezonie 1965. Zwycięzcą zawodów został Charles Crichton-Stuart.

W ramach Grand Prix NRD miała odbyć się również eliminacja Puchar Pokoju i Przyjaźni. Pole position do wyścigu zdobył Jerzy Jankowski, ale sam wyścig został odwołany z powodu mgły.

Lista startowa 
Na niebiesko zaznaczone zgłoszenia rezerwowe.

}
}

Kwalifikacje

Wyniki

Przypisy 

1965
1965 w sportach motorowych
1965 w Niemczech